Hess Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Hess Airport (Alaska)
 Hess Airport (McLennan County, Texas)
 Hess Airport (Tarrant County, Texas)